Антоніадіс () — прізвище грецького походження. Відомі носії:
 Анастасій Антоніадіс — український освітянин
 Антоніс Антоніадіс — грецький футболіст
 Маріос Антоніадіс — кіпрський футболіст

Грецькі прізвища